Stéphane Jobert, comédien français.
Stéphane Jobert (1975-), journaliste et animateur.